Белина може да се отнася за:

 Белина – домакински препарат;
 Белина – село в Сърбия;
 Белина (девица) – Света Белина – Светица.